El nombre de Iglesia de San Manuel y San Benito o  Iglesia de San Benito y San Manuel  es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a San Manuel, y a San Benito de la Iglesia Católica.

  en España:
 Iglesia de San Manuel y San Benito, iglesia católica en la ciudad de Bilbao;
 Iglesia de San Manuel y San Benito, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
 En advocación a los santos con el nombre de los impulsores
 Iglesia de San Manuel y San Benito, iglesia católica en la localidad de Zuzones, Burgos.